In-A-Gadda-Da-Vida:
 «In-A-Gadda-Da-Vida» — второй студийный альбом американской рок-группы Iron Butterfly, выпущенный 14 июня 1968 года. 
 «In-A-Gadda-Da-Vida» — песня американской рок-группы Iron Butterfly, написанная Дугом Инглом и записанная 27 мая 1968 года.